Kendall é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Kendall (Illinois)
 Condado de Kendall (Texas)

Desambiguações de topônimos